Bosellia är ett släkte av snäckor. Bosellia ingår i familjen sammetssniglar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sammetssniglar
Bosellia